Филипп Такла (; , Зук-Микаэль, Ливан, Османская империя — ) — ливанский государственный деятель, неоднократно занимавший должность министра иностранных дел Ливана.

Биография 

Родился в христианской греко-православной семье. Получил юридическое образование в Бейрутском университете. С 1935 по 1945 гг. занимался адвокатской практикой.

В 1945 г. был впервые избран в парламент, переизбирался в 1947 и 1957 гг.

Неоднократно входил в состав правительства Ливана:

 1948—1951, 1951—1952 и 1959—1950 гг. — министр экономики,
 1951—1952 гг. — министр финансов,
 1952, 1958, 1960—1964, 1964—1965, 1966, 1974—1975, 1975—1976 гг. — министр иностранных дел Ливана,
 1959—1960, 1966 гг. — министр юстиции,
 1964 г. — председатель Центрального банка.

В 1967 г. — постоянный представитель Ливана при ООН, в 1968—1971 гг. — посол во Франции.

Занимая пост главы внешнеполитического ведомства в кабинете Рашида Караме, стремился к прекращению вспыхнувшей Гражданская войны и перемирию между христианами-фалангистами, с одной стороны, и палестинцами, — с другой.

В 1976 г. принял решение об уходе из политики.

Источники 
 http://www.munzinger.de/search/portrait/philippe+takla/0/10148.html
 https://archive.is/20130411103844/http://old.naharnet.com/domino/tn/Newsdesk.nsf/Story/4B1BCE1EBB19877CC22571A9001F8E46?OpenDocument&PRINT

Министры иностранных дел Ливана
Министры финансов Ливана
Министры экономики Ливана
Министры юстиции Ливана
Послы Ливана во Франции
Постоянные представители Ливана при ООН